Doppelsitz steht für
Doppelsitz (Südgeorgien), Berg
Doppelsitz (Wirtschaft), Wirtschaftsbegriff
Siehe auch:
 Doppelsitzer
 Doppelsitzventil